Pinheirinha é o nome comum das seguintes espécies vegetais:
Equisetum arvense, espécie do género Equisetum, família Equisetaceae
Equisetum ramosissimum, espécie do género Equisetum, família Equisetaceae
Myriophyllum spicatum, espécie do género Myriophyllum, família Haloragaceae

Ver também

Desambiguações de vegetais